DPMS steht für:
 Display Power Management Signaling, ein VESA-Stromspar-Standard für Grafikkarten und Monitore
 DOS Protected Mode Services, verschiedene Dienste zur Speicherverwaltung

DPMŠ steht für:
 Domovinski pokret Miroslava Škore, politische Partei in Kroatien

Abkürzung